Априлово — название населённых пунктов в Болгарии:

 Априлово — село в Тырговиштской области.
 Априлово — село в Софийской области.
 Априлово — село в Старозагорской области.